Luwang kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Luwang (administrativ by i Indonesien, lat -6,52, long 111,04), Jawa Tengah,

Kina 

 Lüwang, socken, Anhui, 

Robotskapade Indonesienförgreningar
Robotskapade Kinaförgreningar